Cras ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cras (Isère) im Département Isère
 Cras (Lot) im Département Lot

Cras ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Constantijn Cras (1739–1820), holländischer Jurist und Bibliothekar in Amsterdam
 Jean Cras (1879–1932), französischer Komponist und Konteradmiral

CRAS steht als Abkürzung für:

 Club de Radio Aficionados de El Salvador, salvadorianische Amateurfunkvereinigung

Siehe auch:
 Crass (Begriffsklärung)
 Kras